Frederking ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Frederking (* 1964), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Gert Frederking (1938–2019), deutscher Verleger
 Nils Frederking (* 1971), deutscher Designer
 Volker Frederking (* 1958), deutscher Germanist, Didaktiker und Hochschullehrer 

 Frederking Management, eine deutsche Schauspieler-Agentur